Název Nový Svět má více míst:

 Nový Svět (Borová Lada) – část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 Nový Svět (Český Rudolec) – část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Nový Svět (Dolní Cerekev) – část obce Dolní Cerekev v okrese Jihlava
 Nový Svět (Harrachov) – část města Harrachov v okrese Jablonec nad Nisou
 Nový Svět (Hradčany) – původně předměstí (podhradí) pražských Hradčan z poloviny 14. století okolo stejnojmenné pražské ulice
 Nový Svět (Kněžnice) – osada obce Kněžnice v okrese Jičín
 Nový Svět (Slatina) – část obce Slatina v okrese Nový Jičín
 Nový Svět (Studená) – samota u Domašína v okrese Jindřichův Hradec
 Nový Svět (Olomouc) – část města Olomouc v okrese Olomouc
 Nový Svět (Ústí nad Labem) – ulice vymezující část Krásného Března v Ústí nad Labem mezi železničními tratěmi, případně celá tato oblast včetně Matiční ulice
 Nový Svět (Vysoká) – osada obce Vysoká v okrese Havlíčkův Brod

zahraničí
 Nový svět – označení používané pro Ameriku
 Nový Svet –  obec v okrese Senec na Slovensku

jiné významy
 Nový svět (Agenti S.H.I.E.L.D.) – pilotní díl seriálu Agenti S.H.I.E.L.D.
 Nový Svět (film) – film režiséra Terence Mallicka z roku 2005
 část Teplických skal
 knihovnička Nový svět – edice povídek pro mládež z let 1910–14 (na Wikizdrojích)

podobné tvary
 Překlad nového světa
 Symfonie „Z Nového světa“
 Nový světový řád

Externí odkazy